Master Film Ltd – polskie filmowo-telewizyjne studio dźwiękowe, zajmujące się realizacją audio-wizualną dźwięku dla potrzeb polskich i zagranicznych produkcji TV, filmowych i radiowych, gier komputerowych, reklam oraz prezentacji multimedialnych. Master Film dysponuje obecnie jedenastoma studiami nagraniowo-montażowymi. Od 2003 roku opracowuje napisy w ponad 36 językach. Firma działa od 1992 roku, swoją siedzibę ma w Warszawie, przy ulicy Wałbrzyskiej 3/5.
 
Z Master Film współpracują stacje telewizyjne: TVP, BBC Prime, Canal+, Cartoon Network, BBC CBeebies, TVN, Hallmark Channel, Extreme Sports Channel, KidsCo, Disney Channel, Nickelodeon Polska i Discovery oraz dystrybutorzy filmowi: Pixar, Syrena Entertainment Group, ITI Cinema, Best Film, Vision, Monolith Films, Fox Kids, DreamWorks i Warner Bros.

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona firmy

Polskie studia opracowań dubbingu